Witness (filme), filme de 1985 com Harrison Ford;
 Witness (álbum de Blessthefall);
 Witness (álbum de Katy Perry);